Йосиповцы — название населенных пунктов на Украине:

Йосиповцы — село в Барском районе Винницкой области.
Йосиповцы — село в Белогорском районе Хмельницкой области.